Albern ist der Name folgender geographischer Objekte:

Deutschland:
 Albern (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
Österreich:
 Albern (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Albern (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortsteil von Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Albern (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Albern (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Albern, Bezirksteil von Wien
Tschechien:
 Albeř, Ortsteil von Nová Bystřice

Siehe auch: 
 Albernheit